Topònims:
 Hickory (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí.
 Hickory (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma.
 Hickory Flat, població dels Estats Units a Mississipí.
 Hickory Grove, població dels Estats Units a Carolina del Sud.
 Hickory Hill, població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 Hickory Hills (Mississipí), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a Mississipí.
 Hickory Valley, població dels Estats Units a Tennessee.
 Hickory Withe, població dels Estats Units a Tennessee.
 Miscel·lània: Hickory Hiram, comèdia muda estrenada el 1918.